Dmitro Olekszandrovics Csumak (1980) Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes ukrán párbajtőrvívó
 Dmitro Vitalijovics Csumak (1990) Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes ukrán súlyemelő